Adelajda węgierska (zm. 1062) – królewna węgierska, księżna czeska, żona Wratysława II
 Adelajda węgierska (zm. 1140) – księżniczka węgierska, księżna czeska, żona Sobiesława I